Laad en Zaad, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Saad (rapper), een Belgische rapper